Typenaam
beltmolen of bergmolen , een molen op en mogelijk deels in een natuurlijke of kunstmatige heuvel
Eigennaam
Bergmolen (Leopoldsburg), een voormalige molen te Leopoldsburg
Bergmolen (Pulderbos)
Bergmolen (Rumbeke), een voormalige molen gelegen te Rumbeke
Bergmolen (Tiegem), een molen in Tiegem
Bergmolen (Waten) of ''Moulin de la Montagne, een torenmolen te Waten